Biltsche (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Biltsche (Dubno), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Dubno
 Biltsche (Stryj), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj